Атиталакија има више значења:

 Општина Атиталакија (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Атиталакија (Атиталакија, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику